Дідівка — річка в Україні, в Малинському районі Житомирської області. Ліва притока Різні (басейн Дніпра).

Опис 
Довжина - 6,8 км. Висота витоку річки над рівнем моря — 172 м; висота гирла над рівнем моря — 163 м; падіння річки — 9 м, похил річки 1 м/км.

Розташування 
Бере початок на північному сході від села Лісове. Тече на південний схід і в межах села Баранівка впадає в річку Різню, ліву притоку Ірші.

Риби Дідівки 
У річці водяться щука звичайна, карась звичайний, окунь, пічкур та плітка звичайна.

Примітки

Джерела 
 Словник гідронімів України — К.: Наукова думка, 1979. — С. 172 (Дідівка № 1)
 Відповідь № 02-250 від 16 лютого 2016 року Житомирського обласного управління водних ресурсів на інформаційний запит щодо публічної інформації стосовно річки Різні та її приток 

Малі річки України
Річки Житомирської області
Річки Малинського району
Статті про річки Житомирської області без зображення в картці